Malcolm Anderson ha battuto in finale Ashley Cooper 10–8 7–5 6–4.

Teste di serie
 Ashley Cooper (finalista)
 Dick Savitt (quarto turno)
 Sven Davidson (semifinali)
 Vic Seixas (quarti di finale)
 Neale Fraser (terzo turno)
 Ham Richardson (secondo turno)
 J.E. Patty (quarti di finale)
 Herbie Flam (semifinali)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni
Risultati U.S. National Championships 1957 tennisarchives.com

U.S. National Championships 1957